Sunnyside kan verwijzen naar:

Plaatsen 
Canada
Sunnyside (Alberta)
Sunnyside (Brits-Columbia)
Sunnyside (Newfoundland en Labrador)
Sunnyside (Ontario)

Verenigde Staten
Sunnyside (Georgia)
Sunnyside (Oregon)
Sunnyside (Utah)
Sunnyside (Washington)
Sunnyside (Queens) (wijk in New York)
Sunnyside (Staten Island) (wijk in New York)
Sunnyside-Tahoe City (Californië)

Zuid-Afrika
Sunnyside (Pretoria), een buitenwijk van de stad Pretoria

Films 
Sunnyside (1919)
Sunnyside (1979)

Overig 
Sunnyside Records, een Amerikaans platenlabel